Nichiren – szkoła buddyjska
 Nichiren Daishōnin – japoński mnich, reformator buddyzmu, myśliciel, założyciel szkoły buddyjskiej Nichiren